Khalil es un nombre árabe que significa grandeza y superioridad 

En árabe se escribe خليل

Se puede ver transcrito de varias maneras:
 Khaleel
 Khelil
 Chalil
 Halil (versión turca)
 Xelîl (versión kurda)
 Jalil (versión Abdala)

No debe confundirse con جليل (que se transcribe como Galil o Calil), que es la abreviatura del nombre عبد الجليل (Abdul Jalil o Abd al-Jalil, que significa ‘servidor del Exaltado’, ya que Al-Jalīl es uno de los nombres de Dios en el Corán).

Usos

Antropónimo

Nombre 
 Khalil ibn Ahmad (718-791), filólogo árabe.
 Al-Ashraf Jalil (1263-1293), sultán mameluco de Egipto.
 Khalil Gibrán (1883-1931), poeta árabe libanés.

Apellido 
 Ashley Khalil, deportista guayanesa.

Topónimos 
 Distintas localidades de Argelia e Irán.
 En Palestina, Al-Khalil es el nombre árabe de Hebrón.